Inscription Rock bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Inscription Rock (Arizona), ID-Nr. 78000557
 Inscription Rock (Ohio), ID-Nr. 73001432